Буркин Буерак — деревня в Саратовском районе Саратовской области России. С 1 января 2022 года входит в состав городского округа Саратова.

История 
Русская деревня Буркин Буерак была основана при родниках в первом десятилетии XIX века. В канун отмены крепостного права населённый пункт принадлежал помещице Новиковой, здесь насчитывалось 22 двора. На территории работала мельница, недалеко пролегал Астраханский почтовый тракт из Саратова в Камышин. 

К 1912 году здесь работала церковно-приходская школа. Насчитывалось 46 дворов. Ближайшая ярмарка проводилась в Увеке на Престольный праздник (29 августа/ 11 сентября). Православное население пользовалось и относилось к Духосошественской церкви села Хмелёвки.

В послереволюционное время деревня в составе Буркинского, а позднее Колотово-Буеракского сельсовета входила в Александровскую волость Саратовского уезда, с ноября 1923 года - Саратовскую волость, а к 1927 году вошла в Есиповский сельсовет Саратовской волости. На 1941 год в населённом пункте насчитывалось 62 двора.

В поздний советский период Буркин Буерак числился в Колотово-Буеракском сельсовете Саратовского района, колхозе "Маяк". В 1987 году в деревне проживало около 140 человек, имелась свино-товарная ферма.

Физико-географическая характеристика 
Деревня расположена в южной части Саратовского района, вблизи автотрассы Р228 и железнодорожной линии Саратов — Петров Вал. Расстояние до административного центра села Михайловка — 38 км, до областного центра составляет 27 км. С областным центром Буркин Буерак связан автодорогой до автотрассы Р228 с грунтовым покрытием, далее с твёрдым.
Климат
Климат в деревне умеренно холодный. Наблюдается большое количество осадков, даже в самый засушливый месяц (согласно классификации климатов Кёппена — Dfa). Среднегодовая температура в Буркином Буераке — 6,0 °C. Среднегодовая норма осадков — 429 мм. Наименьшее количество осадков выпадает в марте и составляет 23 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июне, в среднем 44 м. Самый теплый месяц года — Июль со средней температурой 21,9 °C. Январь является самым холодным месяцем, с температурами в среднем −10.6 °C.

Часовой пояс

 Уличная сеть

В деревне Буркин Буерак одна улица — Горная и одна территория садового некоммерческого товарищества СНТ — «Эксперимент».

Население 

В деревне на 1 января 2018 года проживало 36 человек, насчитывается 17 домовладений.

Достопримечательности 
 Буркинский лес. Лес богат дубами, но встречаются также липы, осины, березы и прочие виды деревьев.
 Буркинский пруд. Располагается в живописном месте, в ущелье Буркинского леса, питается водой из ручья Петровка.
 Родник у деревни Буркин Буерак.

Примечания

Литература 
 Судьба моя — Саратовский район. 1998—2002 /коллектив авторов. -Саратов: Саратов: регион. Приволж. изд-во «Детская книга», 2002 г.
 Энциклопедия Саратовского края. Саратов, 2011. с. 89.
 Саратовский район — 75 лет: созидание, стабильность, уверенность. — Саратов, 2012, 384 с.
 Саратовский район: дорогами судьбы. — Саратов, 2007.
 Саратовский район — район, в котором хочется жить! — Саратов, 2016.

Ссылки 
 Официальный сайт Саратовского района
 

Населённые пункты Саратовского района